The Football League 1964-65 var den 85. udgave af The Football League. Manchester United F.C. blev mester.

First Division

Sæsoner i The Football League